Friedeberg kan syfta på:

Platser
 Friedeberg – en stad i tjeckiska Schlesien, Tjeckien, se Žulová.
 Friedeberg (Neumark) – en stad i Lubusz vojvodskap, Polen, se Strzelce Krajeńskie.
 Friedeberg am Queis – en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap, Polen, se Mirsk.

Personer
Ett tyskt efternamn.
 Raphael Friedeberg (1863-1940), tysk läkare.